Heim kan som auktorsförkortning betyda:

 Frédéric Louis Heim
 Georg Christoph Heim
 Roger Jean Heim

Robotskapade auktorsförkortningar